French Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 French Island (Iowa)
 French Island (Kalifornien)
 French Island (Cumberland County, Maine)
 French Island (Hancock County, Maine)
 French Island (Oxford County, Maine)
 French Island (Pennsylvania)
 French Island (Texas)
 French Island (Clark County, Wisconsin)
 French Island (La Crosse County, Wisconsin)

in Australien:
 French Island (Victoria)

French Island ist der Name einer Ortschaft in den Vereinigten Staaten:
 French Island (Ort), im La Crosse County, Wisconsin

Siehe auch:
 French-Island-Nationalpark, Australien